Il doppio del torneo di tennis Pattaya Women's Open 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrici Yayuk Basuki e Caroline Vis che hanno battuto in finale Tina Križan e Katarina Srebotnik 6–3, 6–3.

Teste di serie 

 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (finale)
 Åsa Carlsson /  Silvia Farina-Elia (semifinali)

 Rika Hiraki /  Yuka Yoshida (quarti di finale)
 Li Na /  Li Ting (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Pattaya Women's Open 2000